Кейси Деллакква и Ярослава Шведова — победительницы турнира.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэта начинают турнир со второго раунда.

  Саня Мирза /  Мартина Хингис (Четвертьфинал)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро (Финал)
  Флавия Пеннетта /  Се Шувэй (Четвертьфинал)

<li>  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Второй раунд, отказ)
<li>  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник (Первый раунд)
<li>  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Полуфинал)
<li>  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2015